Konrad Adenauer ist der Name folgender Personen:

* Konrad Adenauer (1876–1967), Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1949–1963
 Konrad Adenauer (Jurist) (1906–1993), Sohn des gleichnamigen Bundeskanzlers und Vorstandsmitglied der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus 
 Konrad Adenauer (Notar) (* 1945), Enkel des gleichnamigen Bundeskanzlers und Notar